Rede União — rede de televisão brasileira de Fortaleza, Ceará, cujas emissoras próprias são:
 TV União Rio Branco — emissora de televisão brasileira de Rio Branco, Acre;
 TV União Brasília — emissora de televisão brasileira de Brasília, Distrito Federal;
 TV União (São João da Boa Vista) — emissora de televisão brasileira de São João da Boa Vista, São Paulo;

 Ou ainda
 TV Integração Araxá — emissora de televisão brasileira de Araxá, Minas Gerais, antiga TV União;
 TV Mirante Santa Inês — extinta emissora de televisão brasileira de Santa Inês, Maranhão, antiga TV União dos Vales

União